Годао 311 ( G311 , 311国道 ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском округе Сюйчжоу (провинция Цзянсу) и заканчивается в уезде Сися (провинция Хэнань).

Дорога проходит через провинции Цзянсу, Аньхой и Хэнань.

Общая протяженность дороги составляет 748 км.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая